Fahland ist der Name von

 Bernhard Fahland (* 1841), Pädagoge 
 Dirk Fahland, Wissenschaftler
 Waldemar von Fahland (1831–1905), preußischer Generalmajor